Turchia
Köprübaşı – città della provincia di Manisa
Köprübaşı – città della provincia di Trebisonda